Iathrippa är ett släkte av kräftdjur. Iathrippa ingår i familjen Janiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Iathrippa